Little Smeaton (Hambleton)
 Little Smeaton (Selby)